Вельяминов — русская фамилия. Вельямин — архаичная форма имени Вениамин.

 Вельяминовы — русский дворянский род, первоначально — боярский род на службе князей Московских. Однородцы Вельяминовых — Воронцовы, Воронцовы-Вельяминовы, Воронцовы-Дашковы, Аблязовы. Старинный дворянский род Вельяминовых-Зерновых, предположительно, имел другое происхождение.

Известные представители рода

Вельяминов 
 Вельяминов, Александр Николаевич (1863 — между 1940 и 1946) — минский вице-губернатор (1895—1904), ставропольский губернатор (1904—1905). Сын Николая Николаевича.
 Вельяминов, Алексей Александрович (1785—1838) — русский военачальник, генерал-лейтенант, ближайший соратник и друг генерала Ермолова, герой Кавказской войны, под началом которого служили Лермонтов, Бестужев-Марлинский и Полежаев. Брат Ивана Александровича. 
 
 Вельяминов, Владимир Иванович — воевода XVI века.
 Вельяминов, Георгий Михайлович (род. 1925) — русский юрист, профессор, доктор юридических наук, исследователь истории рода Вельяминовых.
 Вельяминов, Григорий Игнатьевич — боярин, дворянин московский и воевода XVI века.
 
 Вельяминов, Игнатий Григорьевич — дворянин московский и воевода XVI века.
 Вельяминов, Микула Васильевич (?—1380) — герой Куликовской битвы.
 
 Вельяминов, Пётр Сергеевич (1926—2009) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Вельяминов, Сергей Петрович (род. 1964) — советский и российский актёр кино.
 Вельяминов, Степан Лукич (1670—1737) — генерал-майор, президент Малороссийской коллегии.
 Вельяминов, Тимофей Васильевич — герой Куликовской битвы, воевода, окольничий, командовал полком левой руки в битве на Воже (1378) и большим полком в Куликовской битве (1380).
 Вельяминов, Третьяк Григорьевич  — боярский сын, дворянин московский, голова и воевода XVI века.

Вельяминова 
 Вельяминова, Вера Николаевна (1926—2017) — советская и российская актриса, артистка Александринского театра, заслуженная артистка РСФСР (1982).
 Вельяминова, Екатерина Петровна (род. 1953) — советская театральная актриса, заслуженная артистка России, дочь Л. А. Вельяминовой.
 Вельяминова, Людмила Алексеевна (1923—2012) — советская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР.

Воронцовы-Вельяминовы 
 Воронцовы-Вельяминовы — старинный русский дворянский род.
 Его представители:
 Воронцов-Вельяминов, Алексей Павлович (1843—1912) — инженер-генерал
 Воронцов-Вельяминов, Борис Александрович (1904—1994) — астроном, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР
 Воронцов-Вельяминов, Евграф Николаевич (1796 — после 1846) — педагог, историк, публицист
 Воронцов-Вельяминов, Иван Александрович (1852—1914) — член II Государственной думы от города Тулы.
 Воронцов-Вельяминов, Константин Васильевич (1868—1915) — русский офицер, герой Первой мировой войны
 Воронцов-Вельяминов, Михаил Павлович (1885—1951) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Минской губернии.
 
 Воронцов-Вельяминов, Павел Аркадьевич (1854—1920) — русский офицер, супруг внучки А.С. Пушкина. 
 Воронцов-Вельяминов, Павел Николаевич (род. 1936) — русский физик, доктор физико-математических наук.

Вельяминовы-Зерновы 
 Вельяминовы-Зерновы — старинный русский дворянский род.
 Его представители:
 Вельяминов-Зернов, Андрей Петрович — воевода в правление царя Бориса Годунова.
 
 Вельяминов-Зернов, Иван Яковлевич (ум. после 1654) — дворянин московский (с 1622 года), стольник и воевода.
 Вельяминов-Зернов, Мирон Андреевич (ум. около 1645) — окольничий и воевода.
 Вельяминов-Зернов, Митрофан Алексеевич (1839—1903) — генерал-лейтенант, участник Кавказской и Русско-турецкой (1877—1878) войн.
 
 Вельяминов-Зернов, Никита Дмитриевич (ум. 1638) — окольничий и воевода, боярин Лжедмитрия II.
 Вельяминов-Зернов, Юрий Иванович — воевода в конце XVI века.

Топоним 
 Вельяминова — село в Карачевском районе Брянской области.

Примечания